Эрд (, , ) — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Входит в агломерацию Большого Будапешта. Население — 63 294 человека (на 1 января 2014 г.).

География и транспорт 

Город расположен в 20 километрах к юго-западу от центра Будапешта и в 5 километрах от юго-западных районов венгерской столицы. Эрд — большой железнодорожный и автомобильный узел, дороги ведут к Будапешту, на юго-запад, в сторону Секешфехервара и Балатона и на юг — в направлении Печа. Время в пути на поезде от Будапешта — 20 минут от вокзала Келенфёльд и 30 минут от вокзала Дели.

История 

Область населена с доисторических времён. Археологические раскопки доказали наличие поселения на месте Эрда по крайней мере 50 000-летней давности.

Впервые под именем Эрд город упомянут в документах в 1243 году. Название города имеет венгерскую этимологию, происходит либо от слова  (лес), либо от  (поток).

В период с 1543 по 1684 год Эрд принадлежал Османской империи. Турки выстроили здесь укреплённый замок и мечеть. В период турецкого владычества город носил имя Хамзабег.

В XVIII—XIX веках город быстро рос, оставаясь, однако, преимущественно центром сельскохозяйственного региона. Новые промышленные предприятия здесь появились лишь в 70-х годах XX века. В 90-е годы XX века Эрд стал самым быстрорастущим городом страны, из-за относительно благополучной экономической ситуации в городе, в то время, как многие венгерские регионы переживали тяжёлый кризис. Быстрый рост населения города продолжается и в наши дни.

Достопримечательности 
 Руины Эрдского замка.
 Приходская церковь Св. Михаила.
 Турецкий минарет XVII века.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии
Будапештская агломерация